Jesse Jane (născută Cindy Taylor la 16 iulie 1980 în Fort Worth, Texas) este o actriță porno din Statele Unite ale Americii. Ea a crescut pe baze diferite militare din Vestul mijlociu al Statelor Unite ale Americii.

Carieră 
Jane citit un articol despre companie de producție Digital Playground. Ea le-a contactat și a fost rapid semnat un contract. Scenă primul ei a fost cu Devon în No Limits. În termen de luni de la câștigarea contractului, ea a apărut în serialul de televiziune Family Business. Jane a apărut pe coperta grupului de metal Drowning Pool de-al doilea album Desensitized și a apărut în videoclipul pentru primul single al albumului "Step Up". Ea a spus că Drowning Pool este unul dintre grupurile ei preferate.

În ianuarie 2007, un articol din The New York Times a declarat că intenționează să Jane pentru o intervenție chirurgicală de mărire a sânilor ei pentru filme de înaltă definiție. Pe site-ul ei oficial, ea a scris că ea a suferit o intervenție chirurgicală ei, pe 12 februarie a anului respectiv. În ianuarie 2011, ea a fost numită ca fiind una dintre cele 12 actrițe porno din cele mai populare.

Viața personală 
În 2000, Jane a dat naștere unui fiu. Ea a declarat în 2007 că ea a fost casatorita cu actorul porno colegul Rick Patrick. Ei trăiesc în Oklahoma City, Oklahoma.

Ea a anunțat pe contul oficial de Twitter pe 1 martie 2012, că ea și Patrick au divorțat oficial. Ea a anunțat pe 15 octombrie 2012 de logodna pentru ei personal trainer Michael Giovanni, din nou pe Twitter.

Jane s-a descris ca bisexual.

Filmografie 
Principalele filme pornografice
Pirates (2005)
Babysitters (2007)
Pirates II: Stagnetti's Revenge (2008)
Cheerleaders (2008)
Body Heat (2010)
Babysitters 2 (2010)
The Roommate (2011)
Top Guns (2011)

Alte filme
Baywatch: Hawaiian Wedding (2003) ... Bikini Girl
Entourage (seria de televiziune) (2005) ... însăși
The Bad Girls Club (seria de televiziune) (2009) ... însăși
Middle Men (2009) ... însăși
Porn: Business of Pleasure (documentar) (2009) ... însăși
Frat Party  (2009) ... însăși
Let the Game Begin (2010) ... Temptation
Bucky Larson: Born to Be a Star (2011) ... prezentatora de AFA

Note

Legături externe 

  Sit web oficial de Jesse Jane
 

Nașteri în 1980
Actrițe americane din secolul al XX-lea
Actrițe americane din secolul al XXI-lea
Actori porno
Americani în viață